Quatermass and the Pit (televisieserie), een televisieserie die in 1958 en 1959 door de BBC werd uitgezonden
 Quatermass and the Pit (film), een Britse sciencefictionfilm uit 1967